Hackbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Hansjoachim Hackbarth (* 1949), Leiter des Instituts für Tierschutz und Verhalten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover
 Joachim Hackbarth (1906–1977), deutscher Pflanzenzüchter und Genetiker
 Joe Hackbarth (1931–2000), zunächst Jazzmusiker, dann Maler des phantastischen Realismus
 Julie Hackbarth-McIntyre (* 1961), US-amerikanische Geschäftsfrau und Kommunalpolitikerin
 Sigrid Hackbarth (1929–2003), deutsche Psychologin, Hochschullehrerin und -rektorin